Хейзен:

Персоналии 
  (1860—1937) — канадский политик.
 Хейзен, Роберт Миллер (род. 1948) — американский минеролог и астробиолог.

Топоним 
 Хейзен — город, расположенный в округе Прэйри (штат Арканзас, США).
 Хейзен — государственный гражданский аэропорт около города Хейзен (Северная Дакота), США.
 Хейзен — озеро на территории Нунавут, Канада.